Мультилатерали́зм — организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами.

Отличным от мультилатерализма является политика билатерализма, предполагающая построение торгово-экономических отношений в рамках двусторонних межгосударственных соглашений.

Примечания

Источники 
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.-М., 2003

См. также 
 Билатерализм
 Унилатерализм

Международные экономические отношения